Анато́лий Петухо́в:
 
 Петухов, Анатолий Иванович (род. 1925) — вальцовщик московского завода «Серп и молот», Герой Социалистического Труда.